CWA kan avse: 

 CWA – en brittisk förening för deckarförfattare, se Crime Writers' Association
 CWA – en klimatkod i Köppens klimatklassifikation
 CWA – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Mosinee, Wisconsin, se Central Wisconsin Airport